Населені пункти в Чехії:

 Коєтін (Гавличкув-Брод)
 Коєтін (Пршеров)